Howl’s Moving Castle ist der Originaltitel folgender Werke:

 Sophie im Schloss des Zauberers, Kinderbuch von Diana Wynne Jones aus dem Jahr 1986
 Das wandelnde Schloss, Anime-Film von Hayao Miyazaki aus dem Jahr 2004